Фамилија Рамирез Гарсија има више значења:

 Фамилија Рамирез Гарсија (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Рамирез Гарсија (Сан Хуан дел Рио), насеље у округу Керетаро у Мексику